Goppert ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Goppert, deutscher Motorradrennfahrer
 Wolfgang Goppert, deutscher Basketballspieler